Аркуссинус е математическа функция, която се определя като обратна на функцията синус в интервала
.

Формули

Производни 

За  и :

Стойности

Интеграли

Редове 
Нека разгледаме следния интеграл:

От биномната теорема получаваме:

Освен това знаем, че:

Следователно:

Откъдето вече лесно се вижда, че:

Вижте също 
 Аркускосинус

Тригонометрия